Molekulska formula -{C6H12N2O3}- se može odnositi na:

 Daminozid
 Gama-Glutamilmetilamid